De Rally van Nieuw-Zeeland 1998, formeel 28th Rally New Zealand, was de 28e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 302e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Manukau en de finish in Brookby.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland